Desa Cibodas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,88, long 108,24), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 107,43), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 107,06), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,51, long 107,02), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 107,51), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 106,54), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 106,74), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,01, long 107,76), 
 Desa Cibodas (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar